Le terme test de Banerji peut désigner deux choses :
 Test de Banerji (informatique)
 Test de Banerji (statistiques)